Ве́рхняя То́йма:

 Верхняя Тойма — село в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Верхняя Тойма — деревня в Вятскополянском районе Кировской области.
 Верхняя Тойма — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Верхняя Тойма — река в Архангельской области.

См. также 
 Тойма